Юссуф Фофана ():
 Юссуф Фаліку Фофана ( 1966) — івуарійський футболіст.
 Юссуф Фофана ( 1999) — французький футболіст.